Pie de ganso puede referirse a:
 
 el nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus; o 
 el nombre común de la planta Chenopodium murale.